Xavier Kergall, né le  à Paris, est entrepreneur et dirigeant d’entreprise français. Figure connue de l’entrepreneuriat, il a notamment créé le Salon des entrepreneurs(groupe les Echos/LVMH), Vivatech, le Salon du handicap en entreprise, Webdentiste et Webdental-formation. Il a également été directeur général du pôle salon / annonce légale du groupe Les Échos entre 2000 et 2020.

Biographie 

En 1994, Xavier Kergall organise un premier forum de rencontres entrepreneurs, à l’époque, il déclare que l’entrepreneuriat intéresse peu et n’est pas à la mode. Il renouvelle ces rencontres chaque année et monte en gamme jusqu’à accueillir environ  depuis les années 2000.

En 2007, il reçoit le dirigeant d’entreprise américain Bill Gates au Salon des entrepreneurs, celui-ci y donne une conférence sur son parcours. 

Avec le Salon des entrepreneurs, Xavier Kergall a reçu de nombreuses personnalités politiques de premier plan, le Salon est même devenu un lieu incontournable pour les candidats à l’élection présidentielle française. Ces dernières années, il y a reçu Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, François Fillon et Marine Le Pen, ainsi que les Présidents de la République en exercice Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Après 7 années d’activité, il revend le Salon des entrepreneurs au groupe Les Échos et devient directeur général du pôle salon de Les Échos. À ce poste, il fonde en 2016 le salon du handicap.

Décorations

Bibliographie 

 La création d'entreprise de A à Z - 100 mots et sigles indispensables (Préface), 2007
 Guide du Routard du financement d'entreprise, depuis 2009
 Guide du Routard du créateur et du repreneur d'entreprise, depuis 2010

Notes et références 

 
Naissance en avril 1961
Naissance à Paris
Chef d'entreprise français